Дзёдо — школа японского буддизма.
 Дзедо (перевал) — перевал на границе Северной Осетии и Южной Осетии.